Фёдоровка — село в Каменском районе Пензенской области Российской Федерации, административный центр Фёдоровского сельсовет.

География 
Село, центр Федоровского сельсовета, в 11 км к востоку от Каменки, на реке Атмис, при железно-дорожной станции Студенец на линии Москва — Пенза.

История 
Основано в середине 18 века, в конце 1782 года.

Село Фёдоровка получило своё название, по первому поселенцу Фёдору Степанову. «В д. Фёдоровке за Фёдором Степановым, сыном Дубасовым 1 двор с 10 крестьянами обоего пола и 8 деловыми людьми».

В 1900 году была построена церковь в селе Студенец. Она носила имя Николая-Чудотворца.

Летом 1918 года в селе Фёдоровке был создан комитет бедноты, который собирался в здании сельского Совета.

В 1930 году на территории села Фёдоровки и станции Студенец возник первый колхоз «Коммунист».

В 2020 в селе ко Дню Победы реконструировали мемориал, который был построен более 30 лет назад.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, 97% населения деревни составляют русские

Инфраструктура 
В селе есть церковь, к западу от церкви имеется благоустроенный Никольский родник, медицинский пункт, паровая мельница.

Фёдоровская Средняя школа.

В селе 8 улиц.

Известные люди 
Николай Васильевич Фомин — актёр, режиссёр, сценарист, исполнитель собственных песен.

Родина Героя Советского Союза, гвардии сержанта, помощника командира стрелкового взвода Александра Андреевича Жеварчёнкова (1919—2005), отличившегося в боях за освобождение Польши.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Пензенская область)